Paul Bräunlich ist der Name folgender Personen:

* Paul Bräunlich (Architekt), deutscher Architekt
 Paul Bräunlich (Theologe) (1866–1946), deutscher Theologe und Autor